Xi Canis Majoris pode se referir a:
Xi1 Canis Majoris
Xi2 Canis Majoris